BMW Open 2017 — 102-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 1 по 7 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Филипп Кольшрайбер
 в парном разряде —  Хенри Континен и  Джон Пирс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Гаэль Монфис (№ 17 в мире на тот момент). Француз проиграл первый же свой матч на стадии второго раунда корейцу Чон Хёну. Прошлогодний чемпион Филипп Кольшрайбер защищал свой титул в качестве шестого номера посева, однако также выбыл во втором раунде, проиграв Орасио Себальосу из Аргентины. Титул смог завоевать другой представитель Германии — Александр Зверев, который имел третий номер посева. В финале он переиграл аргентинца Гидо Пелью, который попал на турнир через квалификационный отбор.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева и прошлогодний финалисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, обыгравшие в финале французский дуэт Фабрис Мартен и Жереми Шарди. Прошлогодние чемпионы Хенри Континен и Джон Пирс не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Александр Зверев обыграл  Гидо Пелью со счётом 6–4, 6–3.
 Зверев выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пелья сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=180
| score-width=15

| RD1-seed01=Q
| RD1-team01= Гидо Пелья
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Александр Зверев
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара''' обыграли  Фабриса Мартена /  Жереми Шарди со счётом 6–3, 6–3.
 Кабаль и Фара выиграли 2-й совместный парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Германия
Теннис
Май 2017 года
2017